Arbi ist der Familienname folgender Personen:

 Adil El Arbi (* 1988), belgischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor, siehe Adil El Arbi und Bilall Fallah
 Eddy Hartono Arbi (* 1964), indonesischer Badmintonspieler
 Hastomo Arbi (* 1958), indonesischer Badmintonspieler
 Heryanto Arbi (* 1972), indonesischer Badmintonspieler

Arbi steht für:
 Arbi (Insel), eine estnische Insel